«Ночной дозор» (1949) — французский художественный фильм режиссёра Франсуа Камло.
 «Ночной дозор» (1984) — французский телевизионный художественный фильм режиссёра Жан-Клода Миссьена.
 «Ночной дозор» (1995) — американский телевизионный художественный фильм по роману Алистера Маклина режиссёров Дэвида Джексона и Майкла Стейнберга.
 «Ночной дозор» (2002) — российский документальный фильм о ночной службе мотовзвода ГИБДД Москвы. Режиссёр А. Квирия.
 «Ночной Дозор» (2004) — российский художественный фильм по роману Сергея Лукьяненко режиссёра Тимура Бекмамбетова.
 «Ночной дозор» (, 2007) — британский художественный фильм режиссёра Питера Гринуэя о жизни Рембрандта.